Колонија Пуеста дел Сол има више значења:

 Колонија Пуеста дел Сол (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Пуеста дел Сол (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Пуеста дел Сол (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Пуеста дел Сол (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику